Reprezentacja Boliwii należy do zdecydowanych outsiderów spośród wszystkich piłkarskich reprezentacji Ameryki Południowej. Mimo iż trzykrotnie grała w mistrzostwach świata (1930, 1950 i 1994) nigdy nie wyszła z grupy, a jej bilans występów na światowym czempionacie przedstawia się następująco – zero zwycięstw, jeden remis i pięć porażek, bramki 1:20. Dość powiedzieć, że jedynego gola Boliwia na Mundialu zdobyła w swoim ostatnim, jak dotąd, meczu na tej imprezie. W przegranym 1:3 spotkaniu z Hiszpanią historycznym strzelcem był Erwin Sánchez.

W pierwszej połowie lat 90. w barwach Boliwii grało kilku zawodników, którzy trafili nawet do europejskich i amerykańskich klubów. W Anglii przez kilka sezonów występował napastnik Jaime Moreno, a w Hiszpanii Erwin Sánchez. Obaj przenieśli się później do MLS i dołączyli do swojego kolegi, najbardziej znanego piłkarza boliwijskiego, charyzmatycznego i nieokiełznanego (na Mistrzostwach Świata w 1994 roku w już pierwszym meczu, po trzech minutach przebywania na boisko, otrzymał czerwoną kartkę, która wykluczyła go z pozostałych spotkań) Marka Etcheverry, znanego jako El Diablo. Przez całą dekadę w boliwijskiej bramce występował Carlos Trucco. Kiedy w 1997 roku kończył grę w reprezentacji, miał czterdzieści jeden lat.

Największym sukcesem drużyny narodowej Boliwii jest nieoczekiwany triumf w rozgrywkach o Copa América w 1963 roku. W finale turnieju rozgrywanego na własnym terenie Boliwijczycy pokonali Paragwaj. Dotarła również do finału Copa America 1997 w którym uległa Brazylii 1:3.

Dzięki temu wystąpiła w rozgrywkach o Puchar Konfederacji 1999. Udział w nich zakończyła już jednak po fazie grupowej. Obecnie kadrę Boliwii prowadzi Wenezuelczyk César Farías.

Udział w mistrzostwach świata 
 1930 – Faza grupowa
 1934 – 1938 – Nie brała udziału
 1950 – Faza grupowa
 1954 – Nie brała udziału
 1958 – 1990 – Nie zakwalifikowała się
 1994 – Faza grupowa
 1998 – 2022 – Nie zakwalifikowała się

Udział w Copa América

Aktualna kadra 
Kadra na mecz towarzyski przeciwko reprezentacji Peru, który odbył się 19 listopada 2022. Występy i gole aktualne na 19 listopada 2022.

Rekordziści

Występy 

Stan na 19 listopada 2022.Pogrubioną czcionką zaznaczono piłkarzy, którzy aktualnie występują w reprezentacji.

Gole 

Stan na 19 listopada 2022.Pogrubioną czcionką zaznaczono piłkarzy, którzy aktualnie występują w reprezentacji.

Selekcjonerzy 

Stan na 30 grudnia 2022.Kursywą wyróżniono selekcjonerów tymczasowych.W nawiasie podano, który raz selekcjoner prowadził reprezentację.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona związku 
  
 Profil na National Football Teams 
 RSSSF – archiwum wyników 1926- 
 RSSSF – archiwum zawodników z największą ilością występów i goli 

Reprezentacja Boliwii w piłce nożnej